Rustika bezeichnet:
 ein Mauerwerk aus Quadersteinen mit grob behauenen Stirnseiten, siehe Bossenwerk,
 eine Betonung der Fugen und/oder Bänderung von glattem Sichtmauerwerk oder bei Putzfassaden, siehe Rustizierung (Architektur),
 eine der fünf klassischen Säulenordnungen, siehe Toskanische Ordnung, 
 eine Schriftart, siehe Capitalis rustica,
 eine Gattung von Nachtfaltern aus der Familie der Micronoctuidae, siehe Rustica (Nachtfalter),

rustica ist Bestandteil folgender Begriffe:
 Villa rustica, ein Landhaus/Landgut im Römischen Reich,
 Lingua rustica, Volkssprache im Gegensatz zur Hochsprache,
 vita rustica, Landleben im Gegensatz zu vita urbana (Stadtleben)
 De re rustica, Titel von zwei verschiedenen historischen Schriften über die Landwirtschaft, siehe De re rustica (Varro) und De re rustica (Columella) 

Siehe auch:
 Rustico